„Златен лъв“ () е най-високото отличие, което се връчва на филма-победител в конкурсната програма на Венецианския филмов фестивал във Венеция, Италия.

Наградата е въведена под това име през 1949 година, заменяйки връчваната през предходните три години Голяма международна награда на Венеция. от организационен комитет. През 1969 година е въведена и Почетна награда „Златен лъв“, давана на хора с голям цялостен принос към киното. Наградата носи името си от крилатия лъв на свети Марк, символ на Венецианската република.

Носители

Носители на Почетна награда „Златен лъв“

Вижте също 
 „Златна мечка“
 „Златна палма“
 „БАФТА за най-добър филм“

Бележки

Външни препратки 

 Венециански филмов фестивал - История
 Венециански филмов фестивал - IMDb

Филмов фестивал във Венеция
Филмови награди на Италия